Tennigkeit ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Tennigkeit (1892–1949), deutscher Musiker und Maler
 Herbert Tennigkeit (1937–2022), deutscher Schauspieler, Hörspielsprecher und Synchronsprecher
 Käthe Tennigkeit (1903–1944), sozialdemokratische Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus und NS-Opfer
 Richard Tennigkeit (1900–1944), deutscher kommunistischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus und NS-Opfer